Pedro Rodríguez de la Vega, mehiški dirkač Formule 1, * 18. januar 1940, Mexico City, Mehika, † 11. julij 1971, Norisring, Nürnberg, Nemčija.

Pedro Rodríguez je pokojni mehiški dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1963 na Veliki nagradi ZDA z Lotusom, ko je nastopil na dveh dirkah sezone. V naslednji sezoni 1964 je nastopil le a eni dirki, toda na domači Veliki nagradi Mehike osvojil prve točke s petim mestom v Ferrariju. V svoji prvi pravi sezoni 1967 je že na prvi dirki za Veliko nagrado Južna Afrike osvojil svojo prvo zmago s Cooperjem. Nato je prestopil v moštvo BRM, s katerim je dosegel svojo drugo in zadnjo zmago v sezoni 1970 na Veliki nagradi Belgije. Po peti dirki naslednje sezoni 1971 za Veliko nagrado Francije, kjer je odstopil, se je na dirki dirkalnih avtomobilov v Nemčiji 11. julija smrtno ponesrečil.
Njegov mlajši brat je bil Ricardo Rodríguez.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog.)

Zunanje povezave 
 

Mehiški dirkači
Mehiški vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Lotusovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Cooperjevi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Ljudje, po katerih so poimenovali dirkališče